Schaffermahl ist die Bezeichnung zweier seemännischer Traditionsveranstaltungen:

Schaffermahlzeit in Bremen
Schaffermahl in Stralsund

Siehe auch:

 Schafferinnenmahl, frauenpolitisches Forum in Bremen, das ursprünglich als Reaktion von Frauen auf den Frauenausschluss bei der Schaffermahlzeit gegründet wurde